Le terme Garneau constitue un patronyme de famille. Ce terme peut se référer à:

Personnalités

 Alfred Garneau (1836-1904), historien et poète québécois ;
 Amulette Garneau (1928-2008), actrice ;
 Chris Garneau (né en 1982), auteur-compositeur-interprète américain ;
 François-Xavier Garneau (1809-1866), historien canadien ;
 Cégep Garneau, un collège d'enseignement professionnel situé à Québec;
 Médaille François-Xavier Garneau ;
 Hector de Saint-Denys Garneau (1912-1943), peintre et écrivain québécois ;
 Jacques Garneau, écrivain québécois ;
 Johanne Garneau (?), actrice québécoise ;
 Louis Garneau (né en 1958), cycliste et homme d'affaires québécois ;
 Classique Louis-Garneau Montréal - Québec, course cycliste ;
 Marc Garneau (né en 1949), premier astronaute canadien ;
 Michel Garneau (né en 1939), écrivain, metteur en scène et chansonnier québécois ;
 Michel Garneau, dit Garnotte (né en 1951), caricaturiste et auteur québécois de bande dessinée;
 Raymond Garneau (né en 1935), homme politique et homme d'affaires canadien ;
 Richard Garneau (1930-2013), journaliste sportif et écrivain québécois ;
 Sylvain Garneau (1930-1953), poète québécois ;
 Tracy Garneau (née en 1969), coureuse d'ultra-trails canadienne.

Toponymes 
Centrale de la Chute-Garneau, une centrale hydroélectrique située à Chicoutimi au Québec
Rivière Garneau, un affluent de la rivière Turgeon, coulant au Canada dans le district de Cochrane en Ontario et dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec.